Монумент Матери (Монумент Матери-Покровительнице) — произведение монументального искусства, расположенное в исторической части города Чебоксары, на древнем холме, 99 ступенек, примыкающем с запада к Чебоксарскому заливу.

Возведено по инициативе президента Чувашской Республики Н. В. Фёдорова и по его идее «посвящено женщине-матери».

История 

Является одной из доминант города Чебоксары, символом столицы Чувашской Республики и всей республики в целом. Высота статуи превышает все созданные прежде в Чувашии монументы и вместе с постаментом составляет 46 метров. На табличке, прикреплённой внизу постамента, на двух языках написана фраза «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви» ().

Проект статуи разработан согласно идее и замыслу первого президента Чувашии Н. В. Фёдорова. Для строительства монумента по инициативе творческой интеллигенции, общественности и ряда организаций Республики создан благотворительный фонд. Первоначальная инициатива об установке в г. Чебоксары памятника женщине в национальном костюме принадлежит Сергееву Сергею Александровичу (общественному деятелю г.Чебоксары)

В заключительном этапе строительства монументального комплекса принимали участие курсанты военной кафедры Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Монумент был открыт и освящён митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой 9 мая 2003 года.

Скульптор 
Монумент Матери — одно из произведений скульптора В. П. Нагорнова, работавшего в соавторстве с академиком А. А. Трофимовым (научный консультант), архитекторами В. А. Филатовым, Ю. М. Новосёловым и А. Б. Орешниковым.

Отзывы и конфликты 
Бывший настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Чебоксары иерей Андрей Берман обвинил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву (Кедрова) в грехе идолопоклонства за освящение митрополитом монумента.

Атнер Хузангай: «монумент Матери какой-то грубый, на мой взгляд. Руки у женщины странно раздвинуты… Когда рядом стоишь, впечатления не очень приятные. Чтобы эта грубость ушла, его нужно было поднять ещё на метров 15. Но, говорят, церковь воспротивилась этому: памятник не должен был быть выше кафедрального Введенского собора. Сама идея памятника хорошая. Думаю, искусствовед Алексей Александрович Трофимов её продвигал».

Примечания

Использование в кинематографе 

 В фильме "Новогодняя жена" (2012 г.) [1:08] макет монумента представляется как "Главный приз парижской выставки".

Ссылки 
 Статья в ЧЭ
 Монумент Матери — Покровительнице на сайте скульптора Владимира Нагорнова.

Матери
Достопримечательности Чебоксар
Памятники матери